|-
| 87201 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87202 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87203 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87204 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87205 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87206 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87207 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87208 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87209 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87210 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87211 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87212 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87213 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87214 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87215 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87216 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87217 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87218 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87219 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87220 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87221 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87222 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87223 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87224 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87225 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87226 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87227 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87228 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87229 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87230 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87231 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87232 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87233 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87234 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87235 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87236 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87237 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87238 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87239 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87240 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87241 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87242 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87243 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87244 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87245 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87246 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87247 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87248 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87249 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87250 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87251 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87252 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87253 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87254 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87255 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87256 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87257 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87258 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87259 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87260 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 87261 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 87262 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 87263 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 87264 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 87265 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 87266 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 87267 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 87268 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 87269 - || || 29 de juliol, 2000 || Cerro Tololo || Cerro Tololo
|-
| 87270 - || || 31 de juliol, 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 87271 - || || 3 d'agost, 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 87272 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87273 - || || 2 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87274 - || || 3 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87275 - || || 4 d'agost, 2000 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 87276 - || || 6 d'agost, 2000 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 87277 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87278 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87279 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87280 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87281 - || || 8 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87282 - || || 8 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87283 - || || 8 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87284 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87285 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87286 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87287 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87288 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87289 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87290 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87291 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87292 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87293 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87294 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87295 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87296 - || || 2 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87297 - || || 2 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87298 - || || 2 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87299 - || || 3 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87300 - || || 3 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
7